Gastrocopta sterkiana är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1917. Gastrocopta sterkiana ingår i släktet Gastrocopta och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
sterkiana